Бе́рзиньш (, от bērzs — берёза; русифицированная форма Берзинь, Берзин) — распространённая латышская фамилия. Женская форма — Берзиня.

 Известные носители
 Берзиньш, Август Августович (1904—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Берзиньш, Албертс (1896—1970) — латвийский скрипач, педагог.
 Берзиньш, Альфонс (1916—1987) — латвийский конькобежец.
 Берзиньш, Альфред (1899—1977) — латвийский политик, государственный и общественный деятель.
 Берзиньш, Армандс (род. 1983) — латвийский хоккеист.
 Берзиньш, Артур (род. 1983) — латвийский художник, живописец, экспериментатор.
 Берзиньш, Артурс (род. 1988) — латвийский баскетболист.
 
 Берзиньш, Борис (1930—2002) — советский и латвийский художник, живописец, график и педагог.
 Берзинь, Иоанн (Пётр Леонидович; род. 1957) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей.
 Берзиньш, Гайдис (род. 1970) — латвийский политик, министр юстиции Латвии.
 Берзиньш, Гундарс (1959—2023) — латвийский политик.
 Берзиньш, Каспарс (род. 1985) — латвийский баскетболист.
 Берзиньш, Освальд (1924—1989) — латвийский актёр.
 Берзиньш, Роланд (род. 1975) — латвийский шахматист.
 Берзиньш, Рудолфс Янович (1881—1949) — заслуженный артист ЛССР, камерный певец, режиссёр, педагог.
 Берзиньш, Улдис (1944—2021) — латвийский поэт и переводчик.
 
 Берзиньш-Зиемелис, Ян Антонович (Ян Антонович Берзин, 1881—1938) — советский государственный и партийный деятель, друг и соратник В. И. Ленина.